Název Malá Strana má více míst:
 Malá Strana – část Prahy
 Malá Strana (Týn nad Vltavou) – část města Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Malá Strana (Chotěšice) – část obce Chotěšice v okrese Nymburk
 Malá Strana (Dobříš) – místní název ve městě Dobříš v okrese Příbram
 Malá Strana (Městečko) – místní název v Městečku v okrese Rakovník
 Malá Strana (Mošnov) – místní název v obci Mošnov v okrese Nový Jičín
 Malá Strana – název osady u obce Deštná (Dubá)
 Malá Strana (Bartošovice v Orlických horách) – zaniklá obec na území obce Bartošovice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Malá Strana je součástí názvu autobusových zastávek (označením místní části) v obcích: Bartošovice v Orlických horách, Chotěšice, Starý Plzenec, Všeň

Ulice
 ulice Malá Strana či Malá strana se dále nachází například v obcích Běrunice, Brumovice, Cetkovice, Dlouhá Třebová, Dlouhopolsko, Dolní Břežany, Dolní Lhota, Dolní Ředice, Drahelčice, Dubá, Dubicko, Dubňany, Háj ve Slezsku, Hladké Životice, Hodkovice nad Mohelkou, Horní Lhota, Hoštka, Kladno, Klimkovice, Košetice, Kozmice, Kryry, Louňovice pod Blaníkem, Městečko, Mokré Lazce, Mořkov, Mutějovice, Mutěnice, Olbramice, Opava, Senomaty, Stěžery, Studénka, Suchdol nad Odrou, Třebotov, Valtice, Velká Bíteš, Vrbice, Vřesina, Zábřeh, Zbyslavice, Ždánice

Přírodní rezervace
 Malá Strana (přírodní rezervace, okres Jablonec nad Nisou)
 Stepní stráň u Komořan – přírodní rezervace v katastru Komořany v okrese Vyškov, jinak též zvaná Malé strany

Další významy
 malá strana je též eufemismus (tabuový opis) pro močení.

Související názvy 
 Velká Strana (Velká strana, velká strana)
 Hrubá Strana
 Stránka

Externí odkazy